est un film dramatique réalisé par George Fitzmaurice, avec Milton Sills et sorti en 1928.

Synopsis 
Une femme se met entre un homme et son fils séparé. Sills est un aboyeur de carnaval qui est amoureux d'une danseuse et qui a pour ambition de faire de son fils, Fairbanks, un avocat. Fairbanks a d'autres idées et pendant ses vacances, il saute dans un cargo, rejoint le carnaval et épouse une danseuse (Mackaill). Finalement, Fairbanks réalise l'ambition que son père avait pour lui.

Fiche technique 
 Titre original : 
 Réalisation : George Fitzmaurice
 Production : Al Rockett et Richard A. Rowland
 Société de production : First National Pictures
 Société de distribution : Warner Bros. Pictures
 Composition : Louis Silvers
 Photographie : Lee Garmes
 Montage : Stuart Heisler
 Scénario : Benjamin Glazer et Joseph Jackson (adaptation de la pièce The Barker de Kenyon Nicholson, créée à Broadway en 1927)
 Date de sortie :  ()
 Genre : Film dramatique
 Durée : 80 minutes
 Pays :  (anglais)
 Format : noir et blanc - son mono - 1.33:1

Distribution 
 Milton Sills
 Dorothy Mackaill
 Betty Compson
 Douglas Fairbanks Jr.
 Sylvia Ashton
 George Cooper
 S.S. Simon
 John Erwin
 One-Eye Connelly
 Tom Dugan

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1928
Film dramatique américain
Film réalisé par George Fitzmaurice
Film nommé aux Oscars
Film américain en noir et blanc
Film de First National Pictures
Film distribué par Warner Bros. Pictures
Film scénarisé par Herman J. Mankiewicz